Krzysztof Zając ist der Name von

* Krzysztof Zając (Fußballspieler) (* 1958), polnischer Fußballspieler
 Krzysztof Zając (Fotograf) (* 1962), polnischer Fotograf